Sandokan – postać
 Sandokan – miniserial z 1976 roku
 Sandokan – hiszpański serial animowany z 1992 roku
 Sandokan – włoski serial animowany z 1998 roku